Asquith steht für:

 Asquith (Saskatchewan), Stadt in der Provinz Saskatchewan in Kanada
 Asquith Motor Company, britischer Automobilhersteller (seit 1981)
 Asquith Brothers, britischer Automobilhersteller (seit 1985)

Asquith ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Asquith (1902–1968), britischer Filmregisseur
 Beaumont Asquith (1910–1977), englischer Fußballspieler
 Cynthia Asquith (1887–1960), britische Schriftstellerin
 Cyril Asquith, Baron Asquith of Bishopstone (1890–1954), britischer Jurist
 Dominic Asquith (* 1957), britischer Diplomat, Botschafter im Irak
 Elizabeth Asquith (1897–1945) britische Schriftstellerin
 H. H. Asquith, Herbert Henry Asquith, 1. Earl of Oxford and Asquith; (1852–1928), britischer Politiker und Premierminister
 Julian Asquith, 2. Earl of Oxford and Asquith, 2. Earl of Oxford and Asquith (1916–2011), britischer Diplomat
 Lincoln Asquith (* 1964), britischer Leichtathlet
 Margot Asquith (1864–1945), britische Schriftstellerin
 Raymond Asquith (1878–1916), britischer Rechtsanwalt
 Raymond Asquith, 3. Earl of Oxford and Asquith, britischer Diplomat und Politiker
 Violet Asquith (1887–1969), britische Politikerin, siehe Violet Bonham Carter

Siehe auch:
 Regierung Asquith
 Askwith (Begriffsklärung)